La Taça de Portugal 1999-2000 è stata la 60ª edizione del torneo. Il Porto vinse la coppa trionfando in una doppia finale contro lo Sporting Lisbona: dopo il pareggio della prima partita, i Dragões si impongono 2-0 nella ripetizione. La squadra campione in carica era il Beira-Mar.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni 

Coppa di Portogallo
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000